Front Nacional Unit, organització política històrica de Somàlia
 Formazin Nephelometric Unit, unitat de mesura usada per valorar la terbolesa